Annemarie Moser-Pröll, avstrijska alpska smučarka, * 27. marec 1953, Kleinarl, Salzburg, Avstrija.

Moser-Pröll je nastopila na dveh zimskih olimpijskih igrah, v letih 1972 v Saporu, kjer je osvojila naslova olimpijske podprvakinje v smuku in veleslalomu, ter 1980 v Lake Placidu, kjer je osvojila naslov olimpijske prvakinje v smuku. Na svetovnih prvenstvih je osvojila štiri naslove svetovne prvakinje, po dva v kombinaciji in smuku, ter dve bronasti medalji, v smuku in veleslalomu. V svetovnem pokalu je osvojila rekordnih šest velikih kristalnih globusov na skupno zmago ter deset mladih globusov za skupno zmago v posamični disciplini, sedem v smuku in tri v veleslalomu. V svetovnem pokalu je osvojila 62 zmag, od tega 36 v smuku, 16 v veleslalomu, 3 v slalomu in 7 kombinaciji, in še 52 uvrstitev na stopničke. V letih 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 in 1980 je bila izbrana za avstrijsko športnico leta.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Posamične tekme

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1972
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1980